Una cuenta atrás es una secuencia de contar atrás para indicar el tiempo que queda antes de que ocurra un evento programado. Puede referirse también a:
 Cuenta atrás (capítulo), capítulo de la serie El comisario emitido en 2006;
 Cuenta atrás (novela), novela de Gregg Hurwitz;
 Cuenta atrás (serie de televisión), serie de televisión de la cadena española Cuatro emitida entre 2007 y 2008;
 La cuenta atrás (álbum), álbum de la cantante española Vega
 La cuenta atrás, álbum de la banda española Los Enemigos.